Чемпионат Европы по конькобежному спорту 2003 года прошёл с 3 по 5 января 2003 года в Херенвене (Нидерланды).

Итоговое положение

среди мужчин

среди женщин

Ссылки 
 Чемпионат Европы по конькобежному спорту 2003 на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

2003
Январь 2003 года
2003 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Херенвене
конькобежный
Чемпионаты Европы в Нидерландах